Carlos Valdez puede referirse a:

Carlos Rolando Valdéz (1945-) futbolista guatemalteco.
Carlos Adrián Valdez (1983-) futbolista uruguayo;
Carlos Valdez (1971-) beisbolista dominicano.
Carlos Enrique Valdés (1985-) futbolista colombiano.